Kohler (Wisconsin), plaats in de Verenigde Staten
 Alexis Kohler (1972), een Frans ambtenaar
 Jürgen Kohler (1965), een Duitse voetballer en -trainer
 Martin Kohler (1985), een Zwitsers wielrenner
 Simon Kohler (1916–1990), een Zwitsers politicus

Zie ook 
 Köhler (doorverwijspagina)